

Sigle 
 Dansk Standard o Danish Standards – ente danese per la standardizzazione
 Data Segment – segmento dati della CPU
 Direttore sportivo – la figura professionale che dirige una compagine sportiva
 Dnepropetrovsk Sputnik – programma di satelliti artificiali sovietico
 Domenica Sportiva – programma televisivo italiano
 Down Syndrome – Sindrome di Down

Chimica 
 Ds – simbolo chimico del Darmstadtio

Codici 
 DS – codice vettore IATA di easyJet Switzerland
 DS – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Bassa Slesia (Polonia)

Musica 
 D.S. – canzone di Michael Jackson dell'album HIStory

Politica 
 Democratici di Sinistra – ex partito politico italiano
 Democratici Svizzeri – partito politico svizzero
 Demokratska stranka – partito politico serbo

Religione 

 DS – Denzinger-Schönmetzer, raccolta di testi del magistero della Chiesa cattolica

Altro 
 DS – targa automobilistica di Papua (Indonesia)
 DS – targa automobilistica di Dunajská Streda (Slovacchia)
 Citroën DS – automobile della Citroën
 DS Automobiles – marchio automobilistico premium derivato dalla Citroën ed appartenente al Gruppo PSA
 Nintendo DS – console della Nintendo

Altri progetti